BK, Bk eller bk kan avse: 

 BK – bollklubb eller bandyklubb, se Idrottsförening#Vanliga namnelement/förkortningar
 BK – klassificering av Trafikverket i Sverige för att gradera bärighet, se bärighetsklass
 BK – kedja av snabbmatsrestauranger, se Burger King
 BK – en tidigare marin myndighet som ansvarade för mobilisering och ledning av kustartilleriförbanden i Blekinges skärgårdar, se Blekinge kustartilleriförsvar
Bk – kemiska tecknet för berkelium
 Bk (lok) – ett ellok